Kuusisto est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Helena Kuusisto (né en 1992), karatéka finlandaise
Ilkka Kuusisto (né en 1933), compositeur finlandais
Jaakko Kuusisto (1974-2022), chef d'orchestre et compositeur finlandais
 (né en 1991), joueur finlandais de football
Mika Kuusisto (né en 1967), fondeur finlandais
Pekka Kuusisto (né en 1976), violoniste et chef d'orchestre finlandais
 (né en 1955), poète américain
 (1905-1988), compositeur et critique finlandais
 (né en 1959), athlète finlandais en saut à la perche

Toponyme

Kuusisto, île de l'archipel finlandais et ancienne municipalité
Château de Kuusisto, château médiéval catholiqe

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme